Элефантозавр () — вид гигантских дицинодонтов из клады Kannemeyeriiformes, единственный в роде Elephantosaurus. Ископаемые остатки происходят из местонахождения Колтаево-3 в Куюргазинском районе Башкирии, относящегося  (ладинский ярус, средний триас).

Описание 
Известен по обломку крыши черепа, голотипу ПИН, №525/25, состоящему из фрагмента лобной кости и левой предлобной кости, а также по сильно изношенным бивням. Ширина  черепа элефантозавра оценивается в 20 см, что говорит о довольно больших для дицинодонта размерах тела. У некоторых экземпляров дицинодонтов Sinokannemeyeria и Stahleckeria ширина межорбитальной области превышает 20 см. Из-за неполноты материала затруднительно дать точную оценку длины тела элефантозавра, но, по всей видимости, он не был больше шталекерии (достигала около 3 м в длину).

Систематика 
Часто рассматривается как представитель семейства шталекериид (Stahleckeriidae), прежде всего, из-за своих больших размеров. Тем не менее, в черепе элефантозавра лобная кость принимает существенное участие в формировании дорсального края глазницы, что не характерно для шталекериид.

Примечания

Литература

См. также 
 Фрагмент крыши черепа и клыки Elephantosaurus jachimovitschi из местонахождения Колтаево-3.

Дицинодонты
Монотипические роды синапсид
Синапсиды триасового периода
Фоссилии из триасовых отложений России
Фоссилии, описанные в 1969 году